Романо Орзари (; род. 12 декабря 1964) — квебекский актёр.

Биография 
Романо Орзари родился и вырос в Монреале в итальянской семье. Он был единственным ребёнком у родителей. 

Обучение актёрскому мастерству Романо начал в Монреале на семинаре Джо Доулинга. Затем он переехал в Нью-Йорк. Для того, чтобы оплачивать учёбу в университете, работал велосипедным посыльным, рабочим-строителем и барменом.

В 2013 году Орзари снялся в полнометражных фильмах «Колония» и «Штурм Белого дома».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки